Visibilidade pode referir-se a:

 Visibilidade — conceito usado em meteorologia para avaliar a distância a que um objeto ou luz pode ser avistado.
 Visibilidade — uma medida da turbidez usada em engenharia sanitária.  
 Visibilidade — um conceito usado em marketing para estimar a parte do público que vê um produto ou a sua publicidade.
 Visibilidade — o fenómeno sociológico que pretende a normalização da diversidade sexual.
 Visibilidad interferométrica — a quantificação óptica do contraste de uma interferência. 
Visibilidade — estrutura de programação que determina que elementos de uma cena são visíveis ou ocultos.
Visibilidade — um conceito usado em geometria para análise morfológica.